L'abréviation PDMS est utilisée dans plusieurs domaines.
 Plant design management system est un logiciel de conception assistée par ordinateur.
 Le polydiméthylsiloxane est un polymère siliconé.
 Ecrit PdMs il signifie Product Managers.